Baureihe 654 bezeichnet folgende Triebwagen:
 RegioSprinter
 Alstom Coradia iLint